Большая Кугульта — топоним:

 Большая Кугульта — река в России, протекает в Ставропольском крае.
 Большая Кугульта — упразднённый хутор в Изобильненском районе Ставропольского края России (снят с учёта решением Ставропольского краевого совета от 06.07.1970 № 490-г).

См. также 
 Верхняя Кугульта — посёлок в Грачёвском районе Ставропольского края России.
 Новая Кугульта — село в Труновском районе Ставропольского края России.
 Малая Кугульта (значения)
 Кугульта